Károly Takács (1910-1976), tireur sportif hongrois
 Lajos Takács (1924-2015), mathématicien hongrois

 Miklós Takács, un professeur, chef de chœur et d'orchestre canadien

 Sándor Takács (1893–1932), joueur d'échecs hongrois
 Silvester Takač (né en 1940, Đurđevo), joueur puis entraîneur de football yougoslave ayant joué en France et en Belgique

 Tibor Takács, un réalisateur hongrois

Homonymie de patronyme hongrois